Chris Bould (1953 - ), réalisateur, producteur et scénariste britannique.
 Steve Bould (1962 - ), footballeur anglais.

Homonymie de patronyme